FWG steht für:
 Freie Wählergruppe bzw. Freie Wählergemeinschaft, parteiunabhängige wahlwerbende Gruppensiehe auch: Freie Wähler,  Name verschiedener Wählergruppen in Deutschland
 Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik, ehemaliges Forschungsinstitut der Bundeswehr
 Fischer Weltgeschichte
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Köln), weiterführende Schule in Köln
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Trier), weiterführende Schule in Trier
 Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen, weiterführende Schule in Singen (Hohentwiel)
 Bahnhof Weilburg (DS100-Code)

FwG steht für:
 Feuerwehrgesetz

FWG